Danny Williams může být:

 Danny Williams (režisér) (1939–1966) – americký režisér, spolupracovník Andyho Warhola
 Danny Williams (zpěvák) (1942–2005) – jihoafrický zpěvák
 Danny Williams (album) – jeho album (1973)
 Danny Williams (politik) (* 1949) – kanadský politik
 Danny Williams (boxer) (* 1973) – anglický boxer